Эгейт () — фамилия английского происхождения. Известные носители:

 Эгейт, Альфред Томас (1812—1846) ― американский художник.
 Эгейт, Джеймс (1877—1947) ― английский мемуарист, театральный критик.
 Эгейт, Фредерик Стайлз (1803—1844) ― американский художник.